Дивізіон 2: 1971 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 48 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1971 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ, ІФ СААБ (Лінчепінг), ГАІС Гетеборг і Гальмстад БК. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ГАІС Гетеборг і Гальмстад БК.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 16 || 4 || 2 || 65 || 16 || 49 || 36
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 22 || 14 || 2 || 6 || 52 || 29 || 23 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 22 || 13 || 2 || 7 || 41 || 21 || 20 || 28
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 22 || 8 || 9 || 5 || 43 || 30 || 13 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 22 || 11 || 3 || 8 || 45 || 35 || 10 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Кубікенборгс ІФ|| 22 || 11 || 3 || 8 || 33 || 28 || 5 || 25
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 22 || 9 || 7 || 6 || 38 || 35 || 3 || 25
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|Юсдальс ІФ|| 22 || 10 || 4 || 8 || 30 || 28 || 2 || 24
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Сандокернс СК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 30 || 34 || -4 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 22 || 2 || 7 || 13 || 14 || 45 || -31 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Буденс БК|| 22 || 2 || 3 || 17 || 19 || 65 || -46 || 7
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Тімро ІК|| 22 || 3 || 0 || 19 || 22 || 64 || -42 || 6
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 14 || 4 || 4 || 44 || 16 || 28 || 32
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 22 || 14 || 3 || 5 || 45 || 21 || 24 || 31
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 11 || 6 || 5 || 42 || 24 || 18 || 28
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Ничепінг БІС|| 22 || 12 || 3 || 7 || 33 || 27 || 6 || 28
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Ельвше АІК|| 22 || 11 || 2 || 9 || 32 || 31 || 1 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 9 || 5 || 8 || 36 || 31 || 5 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФ «Броммапойкарна» (Стокгольм)|| 22 || 9 || 5 || 8 || 38 || 36 || 2 || 23
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 8 || 4 || 10 || 37 || 41 || -4 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 22 || 7 || 5 || 10 || 43 || 43 || 0 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 6 || 5 || 11 || 33 || 40 || -7 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІФ «Веста» (Уппсала) || 22 || 3 || 7 || 12 || 22 || 41 || -19 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|«Росунда» ІС (Стокгольм) || 22 || 2 || 3 || 17 || 12 || 66 || -54 || 7
|}

Північний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 22 || 19 || 0 || 3 || 72 || 28 || 44 || 38
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 13 || 2 || 7 || 55 || 39 || 16 || 28
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Гетеборг|| 22 || 12 || 2 || 8 || 42 || 30 || 12 || 26
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 22 || 12 || 2 || 8 || 44 || 38 || 6 || 26
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Арвіка|| 22 || 8 || 6 || 8 || 27 || 33 || -6 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|КБ Карлскуга|| 22 || 8 || 5 || 9 || 36 || 37 || -1 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"| «Скугенс» ІФ (Гетеборг) || 22 || 9 || 3 || 10 || 32 || 35 || -3 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 7 || 7 || 8 || 23 || 29 || -6 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 9 || 2 || 11 || 32 || 38 || -6 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 22 || 6 || 6 || 10 || 29 || 37 || -8 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"| «Говос» ІФ (Гетеборг) || 22 || 3 || 6 || 13 || 28 || 49 || -21 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Карстадс БК|| 22 || 4 || 3 || 15 || 19 || 46 || -27 || 11
|}

Південний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 14 || 5 || 3 || 41 || 20 || 21 || 33
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Персторпс СК|| 22 || 10 || 7 || 5 || 60 || 27 || 33 || 27
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 10 || 7 || 5 || 28 || 21 || 7 || 27
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Гальмія» ІС (Гальмстад)|| 22 || 9 || 7 || 6 || 40 || 29 || 11 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 22 || 11 || 2 || 9 || 34 || 31 || 3 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 8 || 7 || 7 || 30 || 32 || -2 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Блумстермола ІК|| 22 || 8 || 6 || 8 || 32 || 38 || -6 || 22
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"| Варбергс БоІС|| 22 || 6 || 7 || 9 || 29 || 37 || -8 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Гнуше ІФ|| 22 || 7 || 4 || 11 || 28 || 42 || -14 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Гельсінгборг ІФ|| 22 || 6 || 6 || 10 || 29 || 44 || -15 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Нибру ІФ|| 22 || 5 || 5 || 12 || 33 || 42 || -9 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 4 || 5 || 13 || 28 || 49 || -21 || 13
|}

Кваліфікація на підвищення

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС|| 3 || 2 || 1 || 0 || 5 || 2 || +3 || 5  
|- style="background:#ffecc0"
| 2 ||style="text-align:left"| Гальмстад БК || 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 5 || 0 || 3
|- 
| 3 ||style="text-align:left"| Сандвікенс ІФ || 3 || 1 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 3 || 1 || 0 || 2 || 5 || 8 || -3 || 2
|}

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1971 у шведському спорті